Voici la liste (exhaustive jusqu'en 1958) des romans pour la jeunesse parus dans la collection Bibliothèque verte depuis sa création en 1923.

La liste classe les romans par ordre chronologique de publication ; elle comprend les différentes éditions d'un même roman :
 La première édition
 Les rééditions remaniées : ce sont les rééditions qui comportent un changement important par rapport aux éditions précédentes : nouvelle illustration de couverture, nouvelle traduction, texte abrégé ou modifié, nouveau format, etc.

À noter : les réimpressions comportant un changement mineur (ex : suppression du bandeau jaune avec les inscriptions « Bibliothèque verte » au profit du nouveau logo, caractères d'imprimerie modifiés (ex : italiques) ne sont pas pris en compte dans la liste.

Pour un même roman, les dates de la liste indiquent donc, soit la date de la première édition, soit les dates des éditions remaniées.

Remarques 
 Problème de numérotation 
La Bibliothèque verte compte quatre séries de numérotation distinctes généralement incompatibles entre elles : 
 numérotation des volumes avec jaquette (1956-1958)
 numérotation des volumes pelliculés sans jaquette (1961-1982)
 numérotation des volumes en format de poche souple (1988-1999)
 numérotation des volumes dits « hybrides » (2000-présent).

Il y a d'abord plusieurs séquences historiques de numéros : en effet, parfois de nouveaux titres remplacent d'anciens.

Des romans différents ont reçu le même numéro : ce sont des erreurs de fabrication.

Un même roman a pu paraître avec des numéros différents : ce sont alors des rééditions, parfois différentes dans l'illustration et/ou le texte.

 Illustrations 
Certains romans ont connu plusieurs couvertures successives, parfois par des illustrateurs différents ; d'autres, de nouvelles illustrations intérieures. L'illustrateur de la couverture et de l'intérieur ne sont pas forcément les mêmes.

 Autres 
Les catalogues en fin de volume ne donnent pas d'indications de dates, mais de disponibilité théorique à la date d'impression du catalogue.

Les dates indiquées en quatrième de couverture (post 1971 uniquement) sont les dates d'impression du tirage, ne présumant ni du copyright ni de la première édition.

La date de copyright est généralement indiquée sur la page en vis-à-vis de la page de titre.

: 1923 à 1958 (avec jaquettes à partir de 1933-34) 
Les volumes de cette première série se décomposent en trois sous-séries : 
 1923-29 : reliure toilée verte à petites fleurs dorées.
 1929-33/34 : reliure toilée verte à bandes dorées.
 1934-1958 : idem avec passage du toilé au cartonné et ajout d'une jaquette en papier blanc illustrée en couleur. Le dos est numéroté sur les derniers volumes parus de 1956 à 1958.

Selon Daniel Federspiel, collectionneur passionné, 382 titres différents ont été publiés de 1923 à 1958 dans cette série.

: 1958 à 1973 (dos vert et bandeau jaune) 
De 1958 à 1971, les livres de la Bibliothèque verte ne possèdent plus de jaquette mais sont désormais recouverts d'un pelliculage (film plastique thermocollé sur le cartonnage).

Cette deuxième série est caractérisée par la présence sur la couverture d'un bandeau jaune portant l'inscription "Bibliothèque verte". Le dos est vert.

Sur le dos apparaît une numérotation, dans une case blanche située sous la case portant l'inscription "Hachette".

À noter : les 44 premiers numéros de l'année 1958 sont presque tous des rééditions de la première série et possèderont tous, contrairement aux volumes ultérieurs, un dos blanc identique à la première série avec jaquette.

Selon Pascal Vacher, il y a eu 487 numéros dans cette série.

Du numéro 300 à 466 
 300 - Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Les Sœurs Parker trouvent une piste. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 301 - Lieutenant X - Langelot : Langelot et les Saboteurs. Illustré par Maurice Paulin.
 302 - Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Les Sœurs Parker et les Ravisseurs. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 303 - Odette Sorensen - Le Carré d'As numéro 3 : Les Disparus de l'autocar. Illustré par François Batet.
 304 - Rémy - Compagnons de l'honneur. Illustré par J.-P. Ariel. 1966. 
 306 - Georges Bayard - Michel Thérais : Michel et le complot. Illustré par Philippe Daure.
 307 - Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Gros Lot. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 308 - M. et G. Gordon - L'Espion aux pattes de velours. Illustré par François Batet, texte français de Vladimir Volkoff.
 309 - Caroline Quine - série Alice : Alice et le Vase de Chine. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 312 - Cécile Aubry - Belle et Sébastien: Le document secret. Illustré par Jean Reschofsky.
 316 - Claude Stokis - Réseau clandestin. Illustré par Maurice Paulin.
 318 - Lieutenant X - Langelot : Langelot et le Gratte-Ciel. Illustré par Maurice Paulin.
 319 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice et le Clavecin. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 320 - Walter Farley - L'Étalon noir : Le fils de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, texte français de Jean Muray.
 321 - Eilis Dillon - Les Garçons de l'île aux renards. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.
 322 - Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Les Disparus de Fort-Cherokee. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 323 - Walter Farley - L'étalon noir : Le fantôme de l'étalon noir. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.
 324 - Nicole Chantal - Le Scarabée noir. Illustré par François Batet
 325 - Bill Ford - Walt Disney présente : Le Lieutenant Robin Crusoé. Illustré par François Batet, texte français de Tatiana Bellini.
 326 - Pat Smythe - Ji-Ja-Jo numéro 2 : Le Rallye des trois amis. Illustré par François Batet, texte français de Suzanne Pairault.
 327 - Noël-Noël - La Sentinelle endormie. Illustré par Raoul Auger. Récit  de Gilbert Sigaux, d'après le film de Noël-Noël.
 328 - Odette Sorensen - Le Carré d'As numéro 4 : Danger sur l'île. Illustré par François Batet.
 329 - Gilles Avril - La Passerelle ne répond plus. Illustré par Daniel Billon.
 330 - Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L'Orchidée noire. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 332 - Sterling North - Fripon Raton Laveur. Illustré par Pierre Leroy. texte français de G. Sellier-Leclercq. 
 334 - Lieutenant X - Langelot : Langelot contre Monsieur T. Illustré par Maurice Paulin.
 335 - Phyllis Bentley - Les Aventures de Tom Leigh. Illustré par Micheline Duvergier, texte français de Jean Muray.
 336 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice et le Tiroir secret. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 337 - Odette Sorensen - Le Carré d'As : Deux as à la T.V.. Illustré par François Batet.
 338 - Lieutenant X - Langelot : Langelot pickpocket. Illustré par Maurice Paulin.
 344 - Sid Fleischman - Monsieur Mystère et Cie. Illustré par François Batet, texte français de Olivier Séchan.
 345 - Caroline Quine - Une enquête des sœurs Parker : Le fantôme du troisième balcon. Illustré par Philippe Daure, texte français de Claude Voilier.
 346 - M. et G. Gordon - Pattes-de-Velours reprend la piste. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.
 349 - Walter Farley - L'étalon noir : Le Ranch de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, texte français de Jean Muray.
 350 - Ben Stahl - Walt Disney présente : Le fantôme de Barbenoire. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.
 351 - Gilles Avril - Piège à bord. Illustré par Daniel Billon.
 352 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice et les Faux-monnayeurs. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 353 - Lieutenant X - Langelot : Une offensive signée Langelot. Illustré par Maurice Paulin.
 354 - René Guillot - La Nuit des contrebandiers. Illustré par Philippe Daure
 358 - Marie Chamming's - J'ai choisi la tempête. Illustré par Micheline Duvergier.
 359 - Alfred Hitchcock - Le Chinois qui verdissait. Texte français de Tatiana Bellini. Illustré par Jacques Poirier.
 361 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice et la Malle mystérieuse. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Claude Voilier.
 362 - Antoine Reboul - La Patrouille sous la mer. Illustré par François Batet.
 363 - Lieutenant X - Langelot : Langelot et l'Inconnue. Illustré par Maurice Paulin.
 365 - Cordelia Drexel-Biddle et Kyle Crichton - Le plus heureux des milliardaires. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Jean Muray. Voir le film Le Plus Heureux des milliardaires tiré du livre.
 366 - Odette Sorensen - Le carré d'As numéro 6 : Le Sac aux millions. 
Illustré par François Batet.
 367 - Suzanne Pairault - Jeunes Filles en blanc : Catherine infirmière. Illustré par Philippe Daure.
 369 - Rudyard Kipling - Le Livre de la Jungle.
 370 - Anthony Buckeridge - Bennett au collège : Un ban pour Bennett !. Illustré par Jean Reschofsky, texte français de Vladimir Volkoff.
 372 - Lieutenant X - Langelot : Langelot contre 6. Illustré par Maurice Paulin.
 373 - Michel Clare - Jean-Claude Killy. Illustré par Jacques Poirier.
 374 - Paul-Jacques Bonzon - Les Six Compagnons : Les Six Compagnons à Scotland Yard. Illustré par Albert Chazelle. 1968. 
 375 - Thalie de Molènes - Poursuite à Venise. Illustré par Philippe Daure.
 376 - Gilles Perrault - Le Secret du jour J. Illustré par Raoul Auger.
 380 - Pat Smythe - Ji-Ja-Jo numéro 4 : Le Grand Prix du Poney-Club. Illustré par François Batet, texte français de Suzanne Pairault.
 382 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice et la Diligence. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 386 - Lieutenant X - Langelot : Langelot et les Crocodiles. Illustré par Maurice Paulin. 1969. 
 388 - Paul-Jacques Bonzon - Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les agents secrets. Illustré par Albert Chazelle. 1969. 
 389 - Suzanne Pairault - Jeunes Filles en blanc : La revanche de Marianne. Illustré par Philippe Daure.
 391 - Anthony Buckeridge - Bennett - Bennett prend le train. Texte français d'Olivier Séchan. Illustré par Jean Reschofsky.
 392 - Mark Twain - Les Aventures de Tom Sawyer. Illustré par Daniel Billon.
 397 - Jack London - Contes des mers du sud. Texte français de Paul Gruyer et Louis Postif. Illustré par Maurice Paulin.
 400 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice et le Diadème. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 403 - Lieutenant X - Langelot : Langelot chez les Pa-pous. Illustré par Maurice Paulin.
 404 - François Celier - Les Aventures d'Eric Matras : Les chevaliers de l'océan. Illustré par Maurice Paulin.
 406 - Jack Lancer - Chris Cool : Chris Cool, agent top-secret. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Jean Dupont.
 408 - Claude Cénac - Le Printemps viendra deux fois. Illustré par Raoul Auger.
 409 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice en Écosse. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 410 - Gilles Avril - L’Énigme de la cale 3. Illustré par Paul Daniel Billon.
 412 - Pierre Loti - Le Roman d'un enfant. Texte condensé. Illustré par François Batet.
 413 - Mel Cebulash - Walt Disney présente : Un amour de Coccinelle. Illustré par Daniel Billon. Texte français de Jean Muray.
 414 - Suzanne Pairault - Jeunes Filles en blanc : Infirmière à bord. Illustré par Philippe Daure.
 418 - François Celier - Les Aventures d'Eric Matras : La Vallée fantastique. Illustré par Maurice Paulin.
 419 - R.D. Mascott - Les Aventures de James Bond Jr. 003 1/2. Texte français de Jean Muray. Illustré par Maurice Paulin.
 420 - Lieutenant X - Langelot : Langelot suspect. Illustré par Maurice Paulin.
 421 - Charles Dauzats - Tonnerre sur la Baltique d'après le film Opération Crossbow. Illustré par Raoul Auger.
 424 - Pierre Gaspard-Huit - Les Galapiats : Le Trésor du château sans nom. Illustré par François Batet.
 428 - Walter Farley - L'Étalon noir : La révolte de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger. Texte français de Jean Muray.
 429 - Paul-Jacques Bonzon - Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la disparue de Montélimar. Illustré par Albert Chazelle.
 430 - Caroline Quine - série Alice : Alice et le Dragon de feu. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba. 
 431 - Fenimore Cooper - Les Aventures de Bas-de-cuir : Le Lac Ontario. Texte de Jacques Brécard. Illustré par Maurice Paulin.
 432 - Fenimore Cooper - Les Aventures de Bas-de-cuir : Le Lac Ontario. Texte de Jacques Brécard. Illustré par Jacques Pecnard
 433 -  - série Les Aventures d'Arsène Lupin - L'Aiguille creuse. Illustrations de Pierre Leroy. .
 435 - Paul-Jacques Bonzon - Les six compagnons et les pirates du rail. Illustré par Albert Chazelle
 436 - Lieutenant X - Langelot : Langelot et les Cosmonautes. Illustré par Maurice Paulin. 1969. 
 440 - Fenimore Cooper - Les Aventures de Bas-de-cuir : Le Chasseur de daims. Texte français de Jean Muray. Illustré par Lozano Olivarès. 
 441 - Paul-Jacques Bonzon - La croix de Santa Anna. Illustré par Albert Chazelle.
 442 - Louis Wolfe - Le Grand Voyage des océanautes. Texte abrégé. Texte français de Jean Muray. Illustré par Jean Sidobre.
 443 - Noël-Noël - Le Voyageur des siècles. Illustré par Jacques Pecnard.
 444 - Gilles Avril - La Nuit de Port-Libertad. Illustré par Daniel Billon. 
 445 - Walt Morey - Kavik, chien de traîneau. Traduit par Jean Muray. Illustré par François Dupuis. 
 446 - Maurice Leblanc - Les Aventures d'Arsène Lupin : Le Bouchon de cristal. Illustré par Pierre Leroy.
 447 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice en safari. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Anne Joba.
 453 - Lucie Rauzier-Fontayne - Le Cousin du Brésil. Illustré par François Batet. réédition en 1971 du numéro 294 de 1966
 456 - Lieutenant X - Langelot : Langelot et le Sous-Marin jaune. Illustré par Maurice Paulin.
 457 - Mel Cebulash - Walt Disney présente : Du vent dans les voiles (les boatniks). Illustré par François Batet. Texte français de Jean Muray.
 459 - Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et le trésor perdu. Illustré par Philippe Daure.
 461 - Alfred Hitchcock - Les Trois Jeunes Détectives : Treize bustes pour Auguste. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Claude Voilier.
 462 - Lester Del Rey - Les Naufragés de la planète Mars. Illustré par Yves Le Gall (Yvon Le Gall), texte français de Jean Muray.
 463 - Jean-Michel Charlier - Tanguy et Laverdure : L'Avion qui tuait ses pilotes. Illustré par Jijé.
 465 - Maurice Leblanc - Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Texte abrégé. Illustré par Pierre Leroy.
 466 - Caroline Quine - Alice Roy : Alice au Canada. Illustré par Albert Chazelle, texte français de Hélène Commin.

  - La Jeunesse du Bossu. Illustrations de Jean Reschofsky. Réédition remaniée.

1965 
 Walter Farley - série L'Étalon noir : L'Étalon noir. Illustré par J.-P. Ariel, traduit par Jacques Brécard.
  - La Jeunesse du Bossu. Illustrations de Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
  - Le Fils de Lagardère. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
 Rudyard Kipling - Capitaines courageux. Traduit par Louis Fabulet, Charles Fountaine-Walker. Illustré par R. Dendeville. Réédition remaniée.
  - Un capitaine de quinze ans. Illustré par François Batet.
  - L'Île mystérieuse. Illustré par Jean Reschofsky.

1966 
  : Amiral Jubelin - J'étais aviateur de la France libre. Illustré par J.-P. Ariel. .
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et le complot. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel au refuge interdit. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel chez les gardians. Illustré par Philippe Daure.
  : Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six compagnons et l'âne vert. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le mystère du parc. Illustré par Albert Chazelle.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Retour de l'étalon noir. Illustré par J.-P. Ariel, traduit par Frédéric Certonciny.
  : Marie-Louise Fischer - Danielle mène la danse. Traduit par Olivier Séchan. Illustré par François Batet.  édition.
  : Amiral Jubelin - Missions en hélicoptère. Illustré par J.-P. Ariel.  édition.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Espions. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Gratte-Ciel. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Satellite. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Saboteurs. Illustré par Maurice Paulin.
  - Sans famille. Illustré par Sylvain Fraroz.
 Noël-Noël - Le Père tranquille. Illustré par Jacques Pecnard.
  : Jean-François Norcy - Piège pour un braconnier. Illustré par François Batet.  édition.
 Odette Sorensen - série Le Carré d'As numéro 2 : L'Affaire du coffre-fort. Illustré par François Batet.
 Odette Sorensen - série Le Carré d'As numéro 3 : Les Disparus de l'autocar. Illustré par François Batet.
  :  - série Cinq jeunes filles : Cinq jeunes filles face à Interpol. Illustré par Henri Faivre. .
 Claude Veillot - L'homme à la carabine : L'Homme à la carabine. Illustré par François Batet.
  - L'École des Robinsons. Illustré par François Batet.
  - Michel Strogoff. Illustré par René Georges-Gautier. Réédition remaniée
  - Le Serpent de mer. Illustré par François Batet
  - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré par François Batet

1967 
  - Les Quatre Filles du docteur March. Illustré par André Pécoud.
  : Gilles Avril - La Passerelle ne répond plus. Illustré par Daniel Billon. .
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel mousquetaire. Illustré par Philippe Daure.
  : Phyllis Bentley - Les Aventures de Tom Leigh. Illustré par Micheline Duvergier, traduit par Jean Muray. .
  - Naufragé volontaire. Illustré par Jean Reschofsky.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Avion clandestin. Illustré par Albert Chazelle.
  : Nicole Chantal - Le Scarabée noir. Illustré par François Batet. .
  : Commandant Le Prieur - Premier de plongée. Illustré par J.-P. Ariel. .
 Fenimore Cooper - Le Dernier des Mohicans. Illustré par François Batet
  : Histoire d'un enfant. Illustré par Pierre Rousseau. Réédition remaniée
 Eilís Dillon - Les Garçons de l'île aux renards. Illustré par François Batet, traduit par Jean Muray.
  : P.C. Ettighoffer - Verdun, opération jugement. Illustré par J.-P. Ariel. .
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Fils de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, texte français de Jean Muray.
  - Le Bossu. Illustré par Philippe Ledoux. Édition abrégée pour la jeunesse (2 volumes en un)
  : Sid Fleischman - Monsieur Mystère et Cie. Illustré par François Batet, texte français de Olivier Séchan. .
  : Bill Ford - Walt Disney présente : Le Lieutenant Robin Crusoé. Illustré par François Batet, traduit par Tatiana Bellini. .
  - Le Livre de mon ami. Illustré par Pierre Rousseau. Édition revue pour la jeunesse.
  : René Guillot - L'Homme de la 377. Illustré par J.-P. Ariel. .
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Espions. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Gratte-Ciel. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot contre Monsieur T. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot pickpocket. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Satellite. Illustré par Maurice Paulin.
  : Noël-Noël - La Sentinelle endormie. Illustré par Raoul Auger. Récit de Gilbert Sigaux, d'après le film de Noël-Noël.  édition.
 Sterling North - Fripon Raton Laveur. Illustré par Pierre Leroy. texte français de G. Sellier-Leclercq.
 Pat Smythe - série Ji-Ja-Jo numéro 2 : Le Rallye des trois amis. Illustré par François Batet, texte français de Suzanne Pairault.
 Odette Sorensen - Le Carré d'As numéro 4 : Danger sur l'île. Illustré par François Batet.
 Odette Sorensen - série Le Carré d'As : Deux as à la T.V.. Illustré par François Batet.
  : Robert Nathan - La Fiancée de la forêt. Traduit par Suzanne Pairault. Illustré par François Batet.  édition.
  - L'Île au trésor. Illustré par André Galland, traduit sous la direction de Paul Lorain.
 Claude Stokis - Réseau clandestin. Illustré par Maurice Paulin.
  :  - Cinq jeunes filles en Armorique. Illustré par Christiane Dufour.  édition.
 Pierre Véry - Signé Alouette. Illustré par Aslan.
  : Jules Verne - Le Triomphe de Michel Strogoff. Illustré par François Batet. .

1968 
  - Les Quatre Filles du docteur March. Illustré par Albert Chazelle, traduit par P.-J. Stahl. Réédition remaniée.
  : Amiral Lepotier - Sous-marin atomique, en avant !. Illustré par Raoul Auger.  édition.
  : Gilles Avril - Piège à bord. Illustré par Daniel Billon. .
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et les Routiers. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel fait mouche. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Émetteur pirate. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons à Scotland Yard. Illustré par Albert Chazelle.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Un ban pour Bennett !. Illustré par Jean Reschofsky, texte français de Vladimir Volkoff.
  : André Dhôtel - Le Pays où l'on n'arrive jamais. Illustré par Jean Reschofsky. .
  : Marie Chamming's - J'ai choisi la tempête. Illustré par Micheline Duvergier. .
  : Michel Clare - Jean-Claude Killy. Illustré par Jacques Poirier. .
  - Le Grizzly. Illustré par Henri Dimpre, le nom du traducteur n'est pas cité.
 Alexandre Dumas - Les Trois Mousquetaires. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniée.
 Cordelia Drexel-Biddle et Kyle Crichton - Le Plus Heureux des milliardaires. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Jean Muray.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Ranch de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, texte français de Jean Muray.
 Grégoire Fédocéiev - Pachka du ravin de l'ours. Traduit par Magdelaine Strowski. Illustré par Jacques Poirier. .
  : René Guillot - La Nuit des contrebandiers. Illustré par Philippe Daure. .
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot contre 6. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Une offensive signée Langelot. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et l'Inconnue. Illustré par Maurice Paulin.
  - Jerry dans l'île. Illustré par Henri Dimpre, traduction de Maurice Dekobra.
 Thalie de Molènes - Poursuite à Venise. Illustré par Philippe Daure.
 Suzanne Pairault - série Jeunes Filles en blanc : Catherine infirmière. Illustré par Philippe Daure.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Fantôme du troisième balcon. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : La Villa du sommeil. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
  : Antoine Reboul - La Patrouille sous la mer. Illustré par François Batet. .
 Odette Sorensen - série Le Carré d'As numéro 6 : Le Sac aux millions. Illustré par François Batet.
 Marc Soriano - Le Colonel introuvable. Illustré par J.-P. Ariel
 Ben Stahl - Le Fantôme de Barbe Noire. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.  édition.
  :  - Cinq jeunes filles en Armorique. Illustré par Henri Faivre. Réédition remaniée.

1969 
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les Agents secrets. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Secret de la calanque. Illustré par Albert Chazelle
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett prend le train. Illustré par Jean Reschofsky, texte français de Olivier Séchan.
 François Celier - Les Aventures d'Eric Matras : Les Chevaliers de l'océan. Illustré par Maurice Paulin.
  - Les Chasseurs de loups. Illustré par Pierre Leroy. Traduit par Paul Gruyer et Louis Postif.
  - La Piste dangereuse. Illustré par Pierre Leroy. Traduit par Victor Forbin. Réédition remaniée.
 René Dupuy - Les Messagers de l'air. Illustré par Raoul Auger.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Sur les traces de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, traduit par Jean Muray.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : L'Arc-en-ciel a pris la fuite. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Tatiana Bellini.
  : Yves Jamiaque - Une fusée percutante. Illustré par Raoul Auger.
  : Yves Jamiaque - Un Extravagant violoniste. Illustré par Raoul Auger.
 Jack Lancer - série Chris Cool : Chris Cool, agent top-secret. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Jean Dupont.
  : Pierre de Latil - Opération Lune. Illustré par Raoul Auger. .
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Crocodiles. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot chez les Pa-pous. Illustré par Maurice Paulin.
  - Contes des mers du sud. Traduit par Paul Gruyer et Louis Postif. Illustré par Maurice Paulin. Réédition remaniée.
  :  - La Petite Sœur. Illustré par Josette Stephan. Réédition remaniée.
  : Hans-Otto Meissner et François Debergh - Touriste clandestin. Illustrations de Raoul Auger, traduit par Inconnu.  édition.
  : Prosper Mérimée - Colomba. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  : Walt Morey - Le Révolté de l'Alaska. Traduit par Jean Muray. Illustré par François Batet.  édition.
  : Gilles Perrault - Le Secret du jour J. Illustré par Raoul Auger. 
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Un portrait dans le sable. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Secret de la chambre close. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
  :  - La Petite Fadette. Illustré par Albert Chazelle. Réédition remaniée.
  : Jack Schaefer - L'homme des vallées perdues. Illustré par Jean Reschofsky, traduit par Jean Périer. Nlle édition.
 Pat Smythe - série Ji-Ja-Jo numéro 4 : Le Grand Prix du Poney-Club. Illustré par François Batet, traduit par Suzanne Pairault.
  :  - Cinq jeunes filles et le viking. Illustré par Christiane Dufour. Réédition remaniée.
  :  - Les Aventures de Tom Sawyer - Traduit par Pierre-François Caillé. Illustré par Daniel Billon. Nlle édition.
 Jules Verne - Maître du monde. Illustré par Raoul Auger. Réédition remaniée.

1970 
  : : Gilles Avril - L'Énigme de la cale 3. Illustré par Paul Daniel Billon. .
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Soucoupe flottante. Illustré par Philippe Daure.
 Mel Cebulash - Walt Disney présente : Un amour de Coccinelle. Illustré par Daniel Billon. Texte français de Jean Muray.
 François Celier - Les Aventures d'Eric Matras : La Vallée fantastique. Illustré par Maurice Paulin.
  : Claude Cénac - Le Printemps viendra deux fois. Illustré par Raoul Auger. .
  : Fenimore Cooper - Les Aventures de Bas-de-cuir : Le Lac Ontario. Texte de Jacques Brécard. Illustré par Maurice Paulin. Nlle édition.
  : Fenimore Cooper - Les Aventures de Bas-de-cuir : Le Lac Ontario. Texte de Jacques Brécard. Illustré par Jacques Pecnard. .
 n° 435 : Paul-Jacques Bonzon - Les six compagnons et les pirates du rail. Illustré par Albert Chazelle 1re édition
  : Fenimore Cooper - Les Aventures de Bas-de-cuir : Le Chasseur de daims. Texte français de Jean Muray. Illustré par Lozano Olivarès. .
  : Charles Dauzats - Tonnerre sur la Baltique d'après le film Opération Crossbow. Illustré par Raoul Auger. .
  - Vingt ans après. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniée.
 Paul Féval - Le Bossu. Illustré par Philippe Ledoux. Réédition remaniée.
  - La Jeunesse du Bossu. Illustrations de Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
  :  - série Les Aventures d'Arsène Lupin - L'Aiguille creuse. Illustrations de Pierre Leroy. .
  - Le Cheval aux sabots d'or. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot suspect. Illustré par Maurice Paulin.
  - Pêcheur d'Islande. Illustré par Paul Durand.
  :  - Le Roman d'un enfant. Illustré par François Batet. Nlle édition.
  : R. D. Mascott - Les Aventures de James Bond Junior 003 1/2. Traduit par Jean Muray. Illustré par Maurice Paulin. .
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Clavecin. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L’Inconnu du carrefour. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Dauphin d’argent. Traduit par Inconnu. Illustré par Philippe Daure.
  : Odette Sorensen - La Fille aux deux visages. Illustré par Françoise Boudignon. .
  : Henri Thilliez - Pionniers du cosmos. Illustré par Raoul Auger. .
 Georges G. Toudouze - série Cinq jeunes filles : Cinq jeunes filles chez les pirates. Illustré par Henri Faivre.

1971 

 Auteurs en herbe, Les Jeunes écrivent pour les jeunes : ... Qui t'invite et qui t'aime. Illustré par Jacques Pecnard.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le château maudit. Illustré par Maurice Paulin (couverture) et Albert Chazelle. Réédition remaniée
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Disparue de Montélimar. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul Capon - L'Île oubliée. Illustré par Françoise Boudignon. Texte français de Jean Muray.
 Mary Carey - Walt Disney présente : L'Étudiant et le Chimpanzé. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.  édition.
  : Jean-Michel Charlier - série Tanguy et Laverdure : L'Avion qui tuait ses pilotes. Illustré par Jijé.
 Fenimore Cooper - Le Dernier des Mohicans. Illustré par François Batet.
  : Contes choisis. Illustré par Michèle Delagoutte-Forest. Réédition remaniée.
  : Lester del Rey - Les Naufragés de la planète Mars. Illustré par Yves Le Gall, traduit par Jean Muray. .
  - David Copperfield. Illustré par Jacques Pecnard, traduit sous la direction de Paul Lorain.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Destination Uruapan. Illustré par Yvon Le Gall.
 Amiral Ellsberg - Les Scaphandriers de l'impossible. Traduit par René Jouan, illustré par Raoul Auger. .
 Pierre Gaspard-Huit - Les Galapiats : Le Trésor du Château sans nom. Illustré par François Batet, d'après le feuilleton télévisé Les Galapiats de 1970.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Treize bustes pour Auguste. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Claude Voilier.

 Suzanne Pairault - série Jeunes Filles en blanc : Infirmière à bord. Illustré par Philippe Daure.
 Joseph Perrin - La Mer promise. Illustré par Mixi-Bérel. .
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Diligence. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Talisman d'ivoire. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Albert Chazelle. Réédition remaniée
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Sur les traces de l’homme masqué. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : La Sorcière du lac perdu. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
  - L'Île au trésor. Illustré par Jean Reschofsky, traduit par Paul Lorain. Réédition remaniée.
  : Louis Wolfe - Le Grand Voyage des océanautes. Traduit par Jean Muray. Illustré par Jean Sidobre.  édition.

1972 
 Amédée Achard - série Monsieur de la Guerche : Les Chevauchées de Monsieur de la Guerche. Illustré par Jean Reschofsky.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Aux rendez-vous de l'amitié. Illustré par Annie-Claude Martin.
  - série Michel : Les Étranges Vacances de Michel. Illustré par Philippe Daure. Réédition remaniée.
  - L’École des détectives. Illustré par Alain d'Orange. Réédition remaniée.
  - L’Éventail de Séville. Illustré par François Batet. Réédition remaniée.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le piano à queue. Illustré par Maurice Paulin (couverture) et Albert Chazelle. Réédition remaniée.
  - série Les Six Compagnons : Les Six compagnons et la pile atomique. Illustré par Maurice Paulin (couverture) et Albert Chazelle. Réédition remaniée.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Perruque rouge. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée.
  - Kazan. Illustré par Josette Mimran. Traduit par Louis Postif, Paul Gruyer. Nlle édition.
  :  : Lettres de mon moulin. Illustré par (Inconnu). Réédition remaniée.
  - Olivier Twist. Illustré par Georges Beuville. Traduit par Jean Muray. Réédition remaniée.
 André Demaison - Des bêtes qu'on dit sauvages. Illustré par ???. Réédition remaniée.
 Alexandre Dumas - La Tulipe noire. Illustré par Pierre Rousseau. Réédition remaniée.
 Alexandre Dumas - Le Vicomte de Bragelonne. Illustré par François Batet. Nlle édition.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Celui qui revenait de loin. Illustré par Yvon Le Gall.
 H. Rider Haggard - Les Mines du roi Salomon. Illustré par Yvon Le Gall. Traduit par René Lécuyer. Réédition remaniée.
  - Maria Chapdelaine. Illustré par Albert Chazelle. Réédition remaniée.
 Mel Ellis - L’Évasion du loup blanc. Traduit par Jean Muray. Illustré par Philippe Daure.  édition.
 Victor Hugo - Quatrevingt-treize. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
  - Capitaines courageux. Traduit par Louis Fabulet, Charles Fountaine-Walker. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniée.
 Jack Lancer - série Chris Cool : Chris Cool chez les Jivaros. Illustré par Jacques Poirier, traduit par F-M. Watkins.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot fait le malin. Illustré par Maurice Paulin.
  - Croc-Blanc. Traduit en français par Daniel Alibert-Kouraguine. Illustré par Yves Beaujard. Réédition remaniée.
  - Fille des neiges. Texte français de Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon. Réédition remaniée.
  - Michaël, chien de cirque. Illustré par Pierre Leroy. Traduit par Louis Postif et Paul Gruyer. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice chez les Incas. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Diligence. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Les Patineurs de la nuit. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Secret des boucaniers. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L’Affaire du pavillon bleu. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
 P. J. Stahl et Marko Vovtchok - Maroussia. Traduit par Pierre-Jules Hetzel, illustré par François Batet. Réédition remaniée.
  - série Cinq jeunes filles - Cinq jeunes filles en Armorique||||Henri Faivre. Réédition remaniée.
  - Les Aventures de Huck Finn. Traduit par Yolande Surleau et René Surleau||. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniée.
 Jules Verne - De la Terre à la Lune. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Les Frères Kip. Illustré par Jacques Poirier. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Mathias Sandorf. Illustré par Léon Benett. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Le Pilote du Danube. Illustré par Françoise Boudignon. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Un drame en Livonie. Illustré par Françoise Boudignon. Nlle édition.
 Francis Yeats-Brown - Les Trois Lanciers du Bengale. Traduit par Jean Muray, illustrations de Guy Maynard. .

1973 
 Amédée Achard - Les coups d'épée de M. De  la Guerche. Illustré par Jean Reschofsky. Nlle édition.
  - Ces dames aux chapeaux verts. Illustré par Jacques Demachy. Réédition remaniée.
  - Rose et ses sept cousins. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniée.
 Jean-Jacques Antier - Les Évadés de l'horizon. Illustré par Guy Maynard.  édition.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Toujours de l'audace. Illustré par Françoise Boudignon
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel mène l'enquête. Illustré par Philippe Daure. Réédition remaniée.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel fait du vol à voile. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'œil d'acier. Illustré par Maurice Paulin. 1973. .
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au gouffre Marzal. Illustré par Maurice Paulin (couverture) et Albert Chazelle. Réédition remaniée.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Secret de la calanque. Illustré par Albert Chazelle.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett champion. Illustré par Daniel Billon, texte français de Olivier Séchan.
 James Oliver Curwood - Bari, chien-loup. Illustré par Tibor Csernus. Traduit par Léon Bocquet. Réédition remaniée.
  - La Piste dangereuse. Illustré par Pierre Leroy, traduit par Victor Forbin.
 André Dhôtel - Le Pays où l'on n'arrive jamais. Illustré par Jean Reschofsky.
 Henri Dumoulin - Le Thonier du miracle. Illustré par Mixi-Bérel. .
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : L'Évadé de l'an II. Illustré par Yvon Le Gall.
  - Le Loup blanc. Illustré par Jacques Poirier. Réédition remaniée.
  - Le Livre de mon ami. Illustré par François Batet. Réédition remaniée.
 René Guillot - Le Chef au masque d'or. Illustré par François Batet. .
 René Guillot - Le Chevalier sans visage. Illustré par Philippe Daure. .
 Alfred Hitchcock - Le Trombone du diable (série Les Trois Jeunes détectives)
  - Les Travailleurs de la mer. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée. Nlle édition.
 Henri Jourdan - Otage d'Hitler. Illustré par Claude Lacroix. .
 Jack Lancer - série Chris Cool : Chris Cool contre le dragon. Illustré par Jacques Poirier, traduit par F-M. Watkins.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Espions. Illustré par Maurice Paulin.
 Pierre Maël - Fille de rois. Illustré par Maurice Grimaud. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Trois Clefs. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Hélène Commin. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L’Énigme de la clé rouillée. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : La Guitare ensorcelée. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Lucie Rauzier-Fontayne - L'Invitée inattendue. Illustré par Charles Popineau. .
  - Le Lys de Brooklyn. Traduit par Maurice Beerblock. Illustré par A. Beynel. Réédition remaniée.
 Odette Sorensen - Des passants dans la nuit. Illustré par Charles Popineau. .
  et Mary Mapes Dodge - Les Patins d'argent. Traduit par Pierre-Jules Hetzel. Illustré par François Batet. Réédition remaniée.
  - La Jangada. Illustré par Léon Benett. .
  - Robur le Conquérant. Illustré d'après Léon Benett. Réédition remaniée.
  - Le Superbe Orénoque. Illustré par George Roux. Réédition remaniée.
  - Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Illustré par Carl de Parcevaux et Albert Brenet. Réédition remaniée.
  - L'Affaire Caïus. Traduit par Olivier Séchan. Illustré par Paul Durand. Nlle édition.

série : 1974 à 1982 (logo Hachette carré) 

Cette série est caractérisée par la présence sur la couverture d'une case portant l'inscription bibliothèque verte", case dont l'emplacement n'est pas fixe mais varie d'un volume à l'autre. La numérotation disparaît.

1974 
 Cécile Aubry - Belle et Sébastien : Le Document secret. Illustrations de Jean Reschofsky.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Le Carrefour des mains tendues. Illustré par Françoise Boudignon
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennet et son piano. Illustré par Jean Reschofsky.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Voiture fantôme. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel à Rome. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Brigade volante. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons se jettent à l'eau. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Château maudit. Illustré par Albert Chazelle.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett au collège. Illustré par Jean Reschofsky, texte français de Olivier Séchan.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett se met en boule. Illustré par Daniel Billon, texte français de Olivier Séchan.
  - Jane Eyre. Illustré par Jacques Pecnard, traduit par Charlotte Maurat. Réédition remaniée.
 Claude Cénac - Le Printemps viendra deux fois. Illustré par Raoul Auger.
 Collectif - Auteurs en herbe : Le Carrefour des mains tendues. Illustré par Françoise Boudignon.
  : Contes du lundi. Illustré par Jean Reschofsky.
  : Contes choisis. Illustré par Michèle Delagoutte-Forest. Réédition remaniée.
  - Les Aventures de M. Pickwick. Traduit par Vladimir Volkoff. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
 Joseph Dinant - Taurus le révolté. Illustré par Françoise Boudignon. .
 Amiral Ellsberg - Le Trésor de la Santa-Cruz. Illustré par François Batet, traduit par Pierre Bonvallet. Nlle édition.
 Sid Fleischman - L'Homme qui brillait la nuit. Illustré par Moles, traduit par Roland Helville. .
 Léon Garfield - L'Homme qui sortait du brouillard. Traduit par Jean Muray, illustré par Yvon Le Gall. .
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Une araignée appelée à régner. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Claude Voilier.
 Garry Hogg - Les Naufragés du pôle Nord. Traduit par Geneviève Hurel. Illustrations de Madeleine Prévost ( Hachette 1977. ).
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot chez les Pa-pous. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot contre Monsieur T. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Gratte-Ciel. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Satellite. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Sous-Marin jaune. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Crocodiles. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Espions. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot fait le singe. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot mène la vie de château. Illustré par Maurice Paulin.
  - L'Appel sauvage. Traduit par Jean Muray. Illustré par Jacques Pecnard. .
  - Patrouille de pêche. Traduit par Jean Muray. Illustré par Yvon Le Gall. .
 Caroline Quine - série Alice : Alice écuyère. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Albert Chazelle. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice au camp des biches. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Albert Chazelle. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice en Écosse. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Secret du clocher. Traduit par Claude Voilier, illustré par Philippe Daure..
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Secret du chalet suisse. Traduit par Claude Voilier, illustré par Philippe Daure..
 Charles Roberts - La Grande Chasse du renard rouge. Traduit par Yves Malartic. Illustré par Françoise Boudignon. .
 Mark Twain - Le Prince et le Pauvre. Illustré par Jacques Pecnard. Traduction de Jean Muray.
  - Kéraban-le-Têtu. Illustré par Léon Benett. Réédition remaniée (nouvelle couverture)
  - Le Maître du monde. Illustré par Raoul Auger
  - Michel Strogoff tome 2. Illustré par René Georges-Gautier.
  - Nord contre Sud. Illustré par Léon Benett. .
  - Le Rayon vert. Illustré par François Batet. Réédition remaniée.
  - Le Secret de Wilhelm Storitz. Illustré par Guy Maynard.
 Michel Zévaco - L'Héroïne. Illustré par Jacques Poirier. .

1975 
 Amédée Achard - série Monsieur de la Guerche : La Fiancée de Monsieur de la Guerche. Illustré par Yvon Le Gall. Nlle édition.
 Mabel Esther Allan - Les Vacances de Cécile. Traduit par Alain Valière. Illustrations de Gilles Valdès. Réédition remaniée.
 Cécile Aubry - Hervé et l'anneau d'émeraude. Illustré par Jacques Pecnard. .
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Et s'il n'en reste qu'un…. Illustré par Michel Gourlier
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel fait un rallye. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons dans la Citadelle. Illustré par Maurice Paulin. 1975. .
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons devant les caméras. Illustré par Robert Bressy. 1975. .
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Mystère du parc. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Émetteur pirate. Illustré par Albert Chazelle.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett dans le bain. Illustré par Daniel Billon, texte français de Olivier Séchan.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett et ses grenouilles. Illustré par Jean Reschofsky, texte français de Olivier Séchan.
 Alexandre Dumas - Les Trois Mousquetaires. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniée.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : La Ville qui n'existait pas. Illustré par Yvon Le Gall.
 Sid Fleischman - Django, le Gitan du Texas. Illustré par Moles, traduit par Jean Muray. .
 Sid Fleischman - Le Grand Coquin du Missouri. Illustré par Moles, traduit par Olivier Séchan. .
 Lorna Hill - série Irène à l'Opéra : La Vocation d'Irène. Traduit par Inconnu. Illustré par François Batet. .
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Chinois qui verdissait. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Tatiana Bellini.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : L'Aigle qui n'avait plus qu'une tête. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Claude Voilier.
 Colin Hodgkinson - La Rage de piloter. Traduit par Renée Tesnière. Illustré par Philippe Daure. .
 Rudyard Kipling - Capitaines courageux. Illustré par Daniel Billon, traduction de L. Fabulet et Ch. Fountaine-Walker.
  - Belliou-la-fumée. Traduit par Louis Postif. Illustré par Jacques Pecnard. Réédition remaniée.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot agent secret. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et la Danseuse. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et l'Avion détourné. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et la Voyante. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Sous-Marin jaune. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Cosmonautes. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Exterminateurs. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot kidnappé. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot pickpocket. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Une offensive signée Langelot. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et l'Inconnue. Illustré par Maurice Paulin.
 Henry de Monfreid - Les Secrets de la mer Rouge. Illustré par Paul Durand. Réédition remaniée.
 Ludek Pesek - Les Exilés de l'espace. Traduit par Gaston Dehesse. Illustré par Yvon Le Gall. .
  - série Alice : Alice et le Carnet vert. Illustré par Guy Maynard et Albert Chazelle, traduit par Anne Joba. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice à Paris. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Malle mystérieuse. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Robot. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : La Double Énigme de la Sierra. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Beau Garçon du Pacifique. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Lucie Rauzier-Fontayne - Juliette et les Motocyclistes. Illustré par Robert Bressy. .
 Ann Rutgers Van Der Loeff - L'Oregon était au bout de la piste. Traduit par Lisa Rosenbaum, illustré par Louis Moles. .
 Jules Verne, André Laurie - L'Épave du Cynthia. Illustré par George Roux. Réédition remaniée.
  - Le Volcan d'or. Illustré par George Roux. .
  - Fils d'Irlande. Illustré par Léon Benett. .
  - Un billet de loterie. Illustré par Georges Roux. Nlle édition.
  - Les Héritiers d'avril. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée.

1976 
 Amédée Achard - série Monsieur de la Guerche : Les Chevauchées de M. de La Guerche. Illustré par Jean Reschofsky. Nlle édition.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Sans compter l'imprévu…. Illustré par Paul Durand
 Georges Bayard - L'École des détectives. Illustré par Alain d'Orange.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et le Trésor perdu. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Voiture fantôme. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel connaît la musique. Illustré par Philippe Daure.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett et la Cartomancienne. Illustré par Daniel Billon, traduit par Olivier Séchan.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett et le Général. Illustré par Daniel Billon, traduit par Vladimir Volkoff.
 commandant L'Herminier - L'Odyssée du "Casabianca". Illustré par J.P. Ariel. Réédition remaniée (nouvelle couverture et nouveau titre. L'édition précédente de la Bibliothèque verte portait le titre : Casabianca)
 Fenimore Cooper - L'Espion de l'indépendance. Traduit par Inconnu. Illustré par Louis Moles. .
  - La Piste du bonheur. Traduit par Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon. Nlle édition.
 Alexandre Dumas - Le Comte de Monte-Cristo, tome 1. Illustré par Jean Reschofsky.
 Alexandre Dumas - Le Comte de Monte-Cristo, tome 2. Illustré par Jean Reschofsky.
 Henry Dupuy-Mazuel - Le Miracle des loups. Illustré par J.-P. Ariel.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : La Voûte invisible. Illustré par Yvon Le Gall.
 Wilfried Erdmann - La Croisière des mille jours. Traduit par Michel Théry. Illustré par Jacques Poirier. .
 Luce Fillol - L'Île au diable. Illustré par Paul Durand. .
 Esther Forbes - Des étoiles nouvelles (Johnny Tremain). Traduit par Yves Malartic. Illustré par Louis Moles. .
 Sid Fleischman - Monsieur Mystère et Cie. Traduit par Olivier Séchan, illustré par François Batet. Réédition remaniée.
 Jean Gisclon - Les As de l'escadrille La Fayette. Illustré par Georges Beuville. .
 David Hamilton - série Buffalo Bill : Mille dollars pour Buffalo Bill. Traduit par Jean-Claude Deret, illustré par François Batet. .
 David Hamilton - série Buffalo Bill : Buffalo Bill contre Nuage Rouge. Traduit par Jean-Claude Deret, illustré par François Batet. .
 Betsy Haynes - Une nièce de l'oncle Tom. Traduit par Anne Joba. Illustré par Paul Durand. .
 Ghislaine Laramée - Marie Lumière. Illustré par Annie-Claude Martin. .
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot à la Maison-Blanche. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot agent secret. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Saboteurs. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot sur la Côte d'Azur. Illustré par Maurice Paulin.
 Jack London - Contes des mers du sud. Traduit par Paul Gruyer et Louis Postif. Illustré par Maurice Paulin. Réédition remaniée (Seconde nouvelle couverture).
 Jack London - Croc-Blanc. Texte français de Paul Gruyer, Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon. Réédition remaniée.
 Jack London - La Fièvre de l'or. Illustré par Jacques Pecnard, traduit par Louis Postif. Réédition remaniée.
 Marcelle Manceau - Les Vergers de Kandahar. Illustré par Annie Beynel. .
 Daniel P. Mannix - La Cabane du sorcier. Traduit par Jean Muray. Illustré par Louis Moles. .
 Herman Melville - Un insurgé américain ou Israël Potter. Illustré par Yvon Le Gall, traduit par C. Cestre.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Médaillon d'or. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Joseph Sheldon, Albert Chazelle. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice en safari. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Diligence. Illustré par série Albert Chazelle, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Statue qui parle. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Vase de Chine. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - Alice : Alice et les Chats persans. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice à la réserve des oiseaux. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L'Oiseau de bambou. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Tigre de pierre. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Walter Scott - Ivanhoé. Illustré par Françoise Boudignon, traduit par Armand Rio. Réédition remaniée.
 Marc Soriano - L'Homme du vendredi. Illustré par Philippe Daure. Réédition remaniée.
 P. J. Stahl - Maroussia. Illustré par François Batet.
  - Pilote d'essai. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
  - L'Étonnant Reportage de Claudius Bombarnac. Illustré par Léon Benett. .
  - Maître du monde. Illustré par Raoul Auger.
  - Deux ans de vacances. Illustré par Léon Benett.

1977 
 André Allemand - Parachutiste d'essais. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée
 Isaac Asimov - série Jim Spark : Jim Spark, le chasseur d'étoiles. Illustré par Claude Lacroix. Traduit par Guy Abadia. .
 Cécile Aubry - Hervé au château. Illustré par Romain Simon. .
 Cécile Aubry - Séverine, Belle et Sébastien : Le Collier bleu. Photographies de Jacky Berrueta.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Jeunesse oblige. Illustré par François Batet.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et les Deux Larrons. Illustré par Philippe Daure.
 B. J. Berry - Le Rodéo de la dernière chance. Traduit par Jean-Claude Deret. Illustré par Batz. .
 Jean-Claude Bourret - La Nouvelle Vague des soucoupes volantes. Illustré par Pierre Leroy. .
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett entre en scène. Illustré par Daniel Billon, traduit par Olivier Séchan.
 Erckmann-Chatrian - L'Ami Fritz. Traduit par Inconnu. Illustré par Françoise Pichard. Réédition remaniée.
 Agatha Christie - Dix petits nègres. Illustré par Annie-Claude Martin, traduit par Louis Postif. .
 James Oliver Curwood - Les Neiges du Grand Nord. Illustré par Françoise Pichard, traduit par Louis Postif. .
 James Oliver Curwood - La Vallée du silence. Illustré par Pierre Simon, traduit par Louis Postif. Nlle édition.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Celui qui revenait de loin. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Pour sauver le diamant noir. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Les Trois Portes. Illustré par Claude Lacroix.
 Erckmann-Chatrian - L'Ami Fritz. Illustré par Françoise Pichard. Réédition remaniée.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : La Révolte de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, traduit par Jean Muray.
  - Le Loup blanc. Illustré par (Inconnu).
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Course-poursuite aux Caraïbes. Illustré par Michel de Séréville. .
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Les Révoltés du "Killarney". Illustré par Michel de Séréville. .
 Sid Fleischman - Jack, chercheur d'or. Illustré par François Batet, traduit par Olivier Séchan. Réédition remaniée.
 David Hamilton - série Buffalo Bill : Buffalo Bill contre les hors-la-loi. Traduit par Jean-Claude Deret, illustré par François Batet. .
 David Hamilton - série Buffalo Bill : Buffalo Bill à Dodge City. Traduit par Jean-Claude Deret, illustré par François Batet. .
 Betsy Haynes - Les Baleinières de Long Island. Traduit par Anne Joba. Illustré par Michel de Séréville. 
 Robert Heinlein - La Patrouille de l'espace. Traduit par Jean Muray. Illustré par (Inconnu). .
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Serpent qui fredonnait. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Claude Voilier.
 Irene Hunt - Cinq printemps dans la tourmente. Illustré par Paul Durand, traduit par Jean Muray. .
 Paul d'Ivoi, H. Chabrillat - Les Cinq Sous de Lavarède. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée
 Maurice Leblanc - série Les Aventures d'Arsène Lupin : Le Bouchon de cristal. Illustré par Jean-Marie Vivès. Réédition remaniée.
 Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : Les Confidences d'Arsène Lupin. Illustré par Jean-Marie Vivès. 
 Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : La Demeure mystérieuse. Illustrateur inconnu. .
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le plan Rubis. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Espions. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot sur l'Île déserte. Illustré par Maurice Paulin.
 Jack London - Fille des neiges. Traduit par Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon.
 Jack London - En pays lointain. Traduit par Louis Postif. Illustré par Michel de Séréville. Réédition remaniée.
 François Molnar - Les Garçons de la rue Paul. Traduit par André Adorjan et Ladislas Gara. Illustré par Paul Durand. Réédition remaniée.
 Walt Morey - L'Année où j'ai eu mon poney. Traduit par Lisa Rosenbaum. Illustré par Daniel Billon. .
 Gianni Padoan - Robinson de l'espace. Traduit par Thierry Séchan. Illustré par Pierre Leroy. .
 Caroline Quine - série Alice : Alice au camp des biches. Traduit par Anne Joba. Illustré par Jean-Louis Mercier. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L’Anneau de jade. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Rubis clignotant. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Marjorie Kinnan Rawlings - Jody et le Faon. Illustré par Paul Durand. Traduit par Denise Van Moppès.
 Robert Louis Stevenson -  Jekyll et M. Hyde. Illustré par Inconnu, traduit par Jean Muray. Réédition remaniée.
 Georges G. Toudouze - Aux feux tournants des phares. Illustré par Paul Durand. .
 Jean-Jacques Tourteau - série Les Missions du Dr Marchal : Blouses blanches et noirs desseins. Illustrations de Claude Lacroix. .
 Maurice Trintignant - Pilote de courses. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée (seconde nouvelle couverture de Jean Reschofsky).
  - L'Agence Thompson and Co. Illustré par Léon Benett. .
  - Voyage au centre de la Terre.
  - Le Château des Carpathes.
  - Superbe Orénoque.

1978 
 Isaac Asimov - série Jim Spark : Jim Spark et la Cité sous la mer. Illustré par Claude Lacroix. Traduit par Guy Abadia. .
 Isaac Asimov - série Jim Spark : Jim Spark et les Écumeurs de l'espace. Illustré par Claude Lacroix. Traduit par Jean-Claude Deret. .
 Cécile Aubry - Belle et Sébastien : Le Refuge du Grand Baou. Illustrations d'Annie-Claude Martin.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Espoir au poing. Illustré par Daniel Billon.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel mène l'enquête. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et le Brocanteur. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel entre deux feux. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel dans l'avalanche. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel fait du vol à voile. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Super-maquette. Illustré par Philippe Daure. Avant-propos de Jean Jules-Verne.
 Robert Bigot - Les Lumières du matin. Illustré par Inconnu. .
  - Oliver Twist. Illustré par Georges Beuville. Traduit par Jean Muray. Réédition remaniée.
  - David Copperfield. Illustré par Françoise Boudignon. Traduit par Paul Lorain. Réédition remaniée.
  - Les Aventures de M. Pickwick. Illustré par Jean Reschofsky. Traduit par Paul Lorain. Réédition remaniée.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au concours hippique. Illustré par Robert Bressy.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett et le Pigeon voyageur. Illustré par Daniel Billon, traduit par Olivier Séchan.
  - Les Années d'illusion. Traduit par Florence Glass. Illustré par Sylvaine Château-Peyrols. Réédition remaniée.
 James Oliver Curwood - Les Cœurs les plus farouches. Illustré par François Bourgeon, traduit par Léon Bocquet. Nlle édition.
 James Oliver Curwood - La Forêt en flammes. Illustré par Frédéric Boulogne. Traduit par Louis Postif. .
 James Oliver Curwood - La Voyageuse traquée. Illustré par Jean-Pierre Meyer. Traduit par Louis Postif. .
  - Lettres de mon moulin. Illustré par Michel de Séréville. Réédition remaniée.
 Daniel Defoe - Robinson Crusoé. Illustré par François Batet.
  - David Copperfield. Illustré par Françoise Boudignon. Traduit par Paul Lorain. Réédition remaniée.
 Donagan - série Les Globe-Croqueurs : Les Globe-Croqueurs. Illustré par Pierre Leroy. .
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Destination Uruapan. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : La Ville qui n'existait pas. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Le Robot qui vivait sa vie. Illustré par Claude Lacroix.
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Le Voyageur de l'au-delà. Illustré par Claude Lacroix.
 Erckmann-Chatrian - Histoire d'un conscrit de 1813. Illustré par Françoise Pichard. Réédition remaniée.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Courage de l'étalon noir. Illustré par François Batet, texte de Jean Muray.
 Walter Farley - série Flamme, cheval sauvage : Flamme, cheval sauvage. Illustré par J.-P. Ariel, traduit par J. Bréant.
 Grégoire Fédocéiev - Pachka du Ravin de l'Ours. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Magdelaine Strowski.
 Marie-Louise Fischer - Claudia fait du charme. Illustré par Denise Chabot, traduit par Lisa Rosenbaum. .
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Le Trésor fabuleux des Incas. Illustré par Michel de Séréville. .
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Les Rescapés de la mer du Sud. Illustré par Michel de Séréville. .
 Robert Franklin Leslie - Mes ours et moi. Traduit par Hélène Vinès. Illustré par Maurice Parent. .
 Monique Gautier - Les Ronces de l'hiver. Illustré par Jacques Poirier. .
 Nicolas Gogol - Tarass Boulba. Traduit par Louis Viardot, illustré par Françoise Boudignon. .
 David Hamilton - série Buffalo Bill : Buffalo Bill sur la piste du Montana. Traduit par Jean-Claude Deret, illustré par François Batet. .
 David Hamilton - série Buffalo Bill : Un Colt pour Buffalo Bill. Traduit par Jean-Claude Deret, illustré par François Batet. .
 Michael Hardcastle - série Allan Blackpool : Le Premier But d'Allan Blackpool. Traduit par Julie Pavesi, illustré par Didier Convard. .
 Alfred Hitchcock - Les Trois Jeunes Détectives : La Mine qui ne payait pas de mine. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Claude Voilier.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Serpent qui fredonnait. Traduit par Claude Voilier, illustré par Jacques Poirier.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Les Douze Pendules de Théodule. Illustré par Jacques Poirier, texte français de Jean Muray.
 Pierre Jarnac - Les Trésors des villes englouties. Illustré par Tinta.
 Jerome K. Jerome - Trois hommes dans un bateau. Illustré par Françoise Pichard, traduit par Maurice Beerblock. Réédition remaniée (Bibliothèque verte Diamant).
 Alexander Kent - série Richard Bolitho : Richard Bolitho à l'abordage. Illustré par Philippe Daure. Traduit par Jean Muray.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot chez le Présidentissime. Illustré par Maurice Paulin.
 Ghislaine Laramée - L'Oncle du Canada. Illustré par Daniel Billon. .
  : Maurice Leblanc - série Les Aventures d'Arsène Lupin : Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Illustré par Jean-Marie Vivès. Réédition remaniée.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot passe à l'ennemi. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot suspect. Illustré par Maurice Paulin.

||Les Enfants du froid. Illustré par Louis Postif. Traduit par Yves Beaujard. Nlle édition.
 Pierre Mayet - La Malédiction d'Astaroth. Illustré par Alain Séral. .
 Daniel P. Mannix - Le Renard et le Chien courant. Traduit par Jean Dupont. Illustré par François Bourgeon. .
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Médaillon d'or. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Jean-Louis Mercier. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Fantôme. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : La Menace dans le puits. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Dans l’ombre de la tour. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
 Jane Rushing - Marie-Colombe. Traduit par Anne Joba, illustré par Sylvaine Château-Peyrols. .
 Robert Silverberg - La Guerre du froid. Traduit par Jean-Claude de Deret. Illustré par Hervé Brouant. .
 Eric Speed - série Frank et Dave les rois du volant : Les 1000 milles du Mexique. Illustré par Pierre Leroy, traduit par Philippe Rouard. .
  - L'Île au trésor (Treasure island). Illustré par Jean Reschofsky, texte français de Pierre Lorain. Réédition remaniée.
 Jean-Jacques Tourteau - série Les Missions du D Marchal : L'Apocalypse blanche. Illustré par Marc Novi. .
 Jean-Jacques Tourteau - série Les Missions du Dr Marchal : La Piste de la colère. Illustré par Inconnu. .
 Jules Verne - Le Testament d'un excentrique. Illustré par Pierre Leroy d'après G. Roux.

1979 
  - Les Quatre Filles du docteur March. Illustré par Guy Maynard, traduit par P.-J. Stahl. Réédition remaniée.
 Isaac Asimov - série Jim Spark : Jim Spark et le projet Lumière. Illustré par Philippe Créhange. Traduit par Guy Abadia. .
 Cécile Aubry - Belle et Sébastien : Le Refuge du Grand Baou. Illustrations d'Annie-Claude Martin.
 Gilles Augier - Le Clandestin de la rivière. Illustré par Yvon Legall, traduit par Inconnu. .
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : À la conquête du futur. Illustré par Antoine Zuber.
 Georges Bayard - série Michel : Michel poursuit des ombres. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel : Michel en plongée. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel : Michel et les Maléfices. Illustré par Philippe Daure.
  : La Case de l'oncle Tom. Illustré par Paul Durand. Traduction de Louis Énault. Réédition remaniée.
  - Le Moulin de Catuclade. Illustré par Thierry Gaudrieau. Réédition remaniée.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett se met en boule. Illustré par Daniel Billon, texte d'Olivier Séchan.
  - Bari, chien-loup. Texte français de Léon Bocquet. Illustré par Tibor Csernus. Réédition remaniée.
 James Oliver Curwood - La Vieille Route du Québec. Illustré par Christian Grugeon, traduit par Louis Postif. .
  : Lettres de mon moulin. Illustré par Michel de Séréville. Réédition remaniée.
  : Contes choisis. Illustré par Daniel Billon. Réédition remaniéeRéédition remaniée.
 Jean-Pierre Decrest - À manipuler avec précaution. Illustré par Serge Ceccarelli. .
 Jean-Pierre Decrest - Le Réseau Pluton. Illustré par Philippe Corré. .
  - Robinson Crusoé. Illustré par Annie-Claude Martin. Traduit par (Inconnu). Réédition remaniée
 Lavinia Derwent - Tempête sur l'île sauvage. Illustré par François Bourgeon. Traduit par Martine Millon. .
 Lavinia Derwent - Le Garçon de l'île sauvage. Illustré par Antoine Zuber. Traduit par Martine Millon. .
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Celui qui revenait de loin. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : L'Évadé de l'an II. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Le Navire qui remontait le temps. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : S.O.S. Léonard de Vinci. Illustré par Yvon Le Gall.
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Les Diables de la Jamaïque. Illustré par Michel de Séréville. .
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : L'Or du galion fantôme. Illustré par Michel de Séréville. .
 Paula Fox - Le Voyage du négrier. Illustré par Cristobal, traduit par Jean Muray.
 Michael Hardcastle - série Allan Blackpool : Allan Blackpool tente une percée. Traduit par Philippe Rouard, illustré par Didier Convard. .
 Michael Hardcastle - série Allan Blackpool : Allan Blackpool marque des points. Traduit par Philippe Rouard, illustré par Didier Convard. .
 Jerome K. Jerome - Trois hommes dans un bateau. Illustré par Françoise Pichard, traduit par Maurice Beerblock. Réédition remaniée.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Au rendez-vous des revenants. Illustré par Jacques Poirier, couverture Yves Beaujard, traduction de Vladimir Volkoff.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Testament énigmatique. Illustré par Françoise Pichard, texte français de Jean Dupont.
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Trombone du diable. Illustré par Jacques Poirier, traduit par Claude Voilier.
 Gil Lacq - Les Enfants de la guerre. Illustré par Serge Colard, Didier Rudelopt. .
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot agent secret. Illustré par Maurice Paulin.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Fils du roi. Illustré par Maurice Paulin.
 Jack London - Croc-Blanc. Traduit par Paul Gruyer, Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon. Réédition remaniée (Réimpression de la nouvelle couverture).
 Jack London - L'Appel sauvage. Illustré par Jacques Pecnard. Traduit par Jean Muray. Réédition remaniée.
 Hector Malot - Sans famille. Illustré par Philippe Daure. Réédition remaniée.
 Hector Malot - En famille. Illustré par Henriette Munière. Réédition remaniée.
 Alberto Manzi - Le Village des fous. Traduit par Anne Bernard. Illustré par Alain Korkos. .
 Scott O'Dell - Carlotta, l'héroïne de Californie. Traduit par Anne Joba. Illustré par Françoise Pichard. .
 Scott O'Dell - La Perle noire. Illustré par Gilles Nifeneker, traduit par Jean Dupont, couverture de Annick Heyvang. Prix Hans Christian Andersen. .
 Christian Piscaglia - S.O.S. radiations. Illustré par Christopher Smith. .
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Chandelier. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Robot. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Chats persans. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice en Écosse. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice au bal masqué. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Médaillon d'or. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Malle mystérieuse. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Claude Voilier.
 Caroline Quine - série Alice : Alice aux îles Hawaï. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : L’Impératrice de cire. Illustré par Philippe Daure.
 Antoine Reboul - Tu ne tueras point. Illustré par François Batet.
  - Le Grand Silence blanc. Illustré par Philippe Créhange et Christian Grugeon. Réédition remaniée.
  - La Petite Fadette. Illustré par Albert Chazelle.
  - Ivanhoé. Illustré par Françoise Boudignon, texte français de Armand Rio. Réédition remaniée.
  - Quo vadis ?. Illustré par Claude Lacroix, traduit du polonais par B. Kozakiewicz et J-L de Janasz. Réédition remaniée.
 Eric Speed - série Frank et Dave les rois du volant : La Course des super-champions. Illustré par Pierre Leroy, traduit par Philippe Rouard. .
 Eric Speed - série Frank et Dave les rois du volant : Le Rallye infernal. Illustré par Jean-François Gigot, traduit par Philippe Rouard. .
 P. J. Stahl et Mary Mapes Dodge - Les Patins d'argent. Adapté par P. J. Stahl. Illustré par François Batet. Réédition remaniée.
 Jean-Jacques Tourteau - série Les Missions du Dr Marchal : La Dernière Course. Illustré par Yves Beaujard. .
 Mark Twain - Les Aventures de Tom Sawyer. Illustré par Daniel Billon, texte français de P.-F Caillé.
 Jules Verne - De la Terre à la Lune. Illustré par Jean Reschofsky. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Illustré par Léon Benett. Réédition remaniée.
 David Wagoner - Les Chasseurs d'empreintes. Illustré par Cristobal, texte français de Lisa Rosenbaum. .
 Henry Winterfeld - L'Affaire Caïus. Illustré par Paul Durand, traduit par Olivier Séchan.

1980 
 Alain-Fournier - Le Grand Meaulnes. Illustrations de Michèle Trumel. .
 Max Artis - Koalas sans visa. Illustrations d'Angel Arias Crespo. .
 Cécile Aubry - Belle et Sébastien : Le Document secret. Illustrations d'Annie-Claude Martin.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Tant qu'il y a un ami…. Illustré par Chica
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel au val d'enfer. Illustré par Philippe Daure. Réédition remaniée
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel au refuge interdit. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Preuve par sept. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les Skieurs de fond. Illustré par Robert Bressy.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au gouffre Marzal. Illustré par Robert Bressy. Réédition remaniée.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett n'en rate pas une. Illustré par Daniel Billon, texte d'Olivier Séchan.
  : Le Dernier des Mohicans. Illustré par Yves Beaujard. Réédition remaniée.
 Alphonse Daudet : Contes du lundi. Illustré par Jean Reschofsky.
 Lavinia Derwent - L'Île sauvage en péril. Illustré par Antoine Zuber. Traduit par Martine Millon. .
  - Oliver Twist. Illustré par Georges Beuville. traduit par Jean Muray. Réédition remaniée.
 Walt Disney - Le Trou noir. Traduit par Philippe Rouard, illustré par Philippe Cousin. .
 Donagan - série Les Globe-Croqueurs : Les Globe-Croqueurs et la fièvre Z. Illustré par Yves Beaujard. .
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : L'Éclair qui effaçait tout. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : La Ville qui n'existait pas. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Le Naufragé des étoiles. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Volontaires pour l'inconnu. Illustré par Yvon Le Gall.
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Le Butin de Carthagène. Illustré par François Dermaut. .
 Marc Flament - série Il était une fois dans l'Ouest : Cheval-Tonnerre sera ton nom. Illustré par François Dermaut. .
 Marc Flament - série Il était une fois dans l'Ouest : Cheval-Tonnerre chez les Faces Pâles. Illustré par François Dermaut. .
 Paula Fox - Le Poisson boiteux. Illustré par Laurie Jean Jordan, traduit par Anne Joba. .
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Dragon qui éternuait. Illustré par Jacques Poirier, traduction de Claude Voilier.
 Lieutenant X -  série Langelot : Langelot et l'Inconnue. Illustré par Maurice Paulin. Couverture de Robert Bressy
 Lieutenant X -  série Langelot : Langelot mauvais esprit. Illustré par Robert Bressy.
 Jean-Louis Lignerat - Les Fous du ciel. Illustré par Chica. .
 Jack London - Michaël, chien de cirque. Illustré par Pierre Leroy. Traduit par Paul Gruyer et Louis Postif. Réédition remaniée.
 Suzanne Pairault - série Jeunes Filles en blanc : Le Poids d'un secret. Illustré par Philippe Daure.
 Suzanne Pairault - série Jeunes Filles en blanc : Le Fantôme de Ligeac. Illustré par Philippe Daure.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Chandelier. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Marionnettes. Illustré par Jean Sidobre, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Diadème. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Quand Alice rencontre Alice. Illustré par Guy Maynard, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Clavecin. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et l'Esprit frappeur. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice en safari. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Volcan endormi. Illustré par Philippe Daure, traduit par Claude Voilier.
  - La Mare au diable. Illustré par Paul Durand. Réédition remaniée.
 Eric Speed - série Frank et Dave les rois du volant : Victoire en Formule V. Illustré par Jean-François Gigot, traduit par Philippe Rouard. .
 Mickey Spillane - Le Jour où la mer disparut. Illustré par Sophie Segalen, traduit par Gabrielle Domengeaux. .
  - Michel Strogoff. Illustré par René Georges-Gautier. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré par  Alphonse de Neuville et Édouard Riou. Réédition remaniée.
 Henry Williamson - Salar le saumon. Traduit par Jean Muray. Illustré par Jean-Louis Henriot. .

1981 
 Max Artis - Traquenard en Nouvelle-Guinée. Illustrations d'Angel Arias Crespo. .
 Cécile Aubry - Belle et Sébastien : Séverine : la rencontre. Photographies de Jacky Berrueta.
 Auteurs en herbe, Les jeunes écrivent pour les jeunes : Le Triomphe des animaux. Illustré par Jean-Louis Henriot
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel en plongée. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et les Castors du Rhône. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et le Trésor perdu. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les Agents secrets. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Piano à queue. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Bouteille à la mer. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Émetteur pirate. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Ville rose. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l’homme au gant. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Avion clandestin. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les Pirates du rail. Illustré par Albert Chazelle.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel chez les trotteurs. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au Tour de France. Illustré par Robert Bressy.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Faites confiance à Bennett !. Illustré par Daniel Billon.
 Colin Dann - Les Animaux du bois de Quat'Sous. Traduit par Jean Muray. Illustré par Jean-Louis Henriot. .
 Alphonse Daudet - Histoire d'un enfant. Adaptation de P. J. Stahl. Illustré par Cristobal. Réédition remaniée (nouveau dessin de couverture, nouvelle présentation de la B. Verte)
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Un frère au fond des siècles. Illustré par Yvon Le Gall.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Retour de l'étalon noir. Illustré par J.-P. Ariel, texte français de Frédéric Certonciny.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Sur les traces de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, traduction de Jean Muray.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : La Révolte de l'étalon noir. Illustré par Raoul Auger, texte français de Jean Muray.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Courage de l'étalon noir. Illustré par François Batet, traduit par Jean Muray.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Prestige de l'étalon noir. Illustré par François Batet, texte français de Jean Muray.
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : L'Île des boucaniers perdus. Illustré par François Dermaut. .
 Marc Flament - série Il était une fois dans l'Ouest : Cheval-Tonnerre et les chercheurs d'or. Illustré par François Dermaut. .
 Michael Hardcastle - série Allan Blackpool : Allan Blackpool crève les filets. Traduit par Philippe Rouard, illustré par Yves Beaujard. .
 Alfred Hitchcock - série Les Trois Jeunes Détectives : Le Miroir qui glaçait. Illustré par Françoise Pichard, traduction de Claude Voilier.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot contre la marée noire. Illustré par Robert Bressy.
 Lieutenant X - série Larry J. Bash : Comment j'ai déterré un témoin capital. Illustré par Robert Bressy. Traduit de l'américain par Gil Hérel.
 Jack London - Croc-Blanc. Traduit par  Paul Gruyer, Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon. Réédition remaniée (Réimpression de la nouvelle couverture).
 Christian Piscaglia - 300.000 tonnes de brut pour Rotterdam. Illustré par Willy Vassaux. .
 Caroline Quine - série Alice :Alice détective. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Jean Sidobre. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice au bal masqué. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Dragon de feu. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Fusée spatiale. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et l'Avion fantôme. Illustré par Jean Sidobre, traduit par Anne Joba.
 Eric Speed - série Frank et Dave les rois du volant : Deux vainqueurs au Mans. Illustré par Édouard Guénégaud, traduit par Philippe Rouard. .
 Jules Verne - Cinq semaines en ballon. Illustré par Henri Dimpre.

1982 
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Les Étranges Vacances de Michel. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la falaise mystérieuse. Illustré par Philippe Ledoux.
 Georges Bayard - série Cécile : Cécile et la villa du prince. Illustré par Annie-Claude Martin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'âne vert. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la pile atomique. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'œil d'acier. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la bouteille à la mer. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons à la tour Eiffel. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons en croisière. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Princesse noire. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les bébés phoques. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les agneaux de l'Apocalypse. Illustré par Robert Bressy. Une nouvelle aventure racontée par Olivier Séchan.
 Anthony Buckeridge - série Bennett : Bennett en vacances. Illustré par Daniel Billon, texte d'Olivier Séchan.
 Edward Bulwer-Lytton - Les Derniers Jours de Pompéi. Illustré par François Batet, traduit sous la direction de P. Lorain.
 Brian Daley - Walt Disney présente : Tron. Traduit par Philippe Rouard.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Celui qui revenait de loin. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Et les martiens invitèrent les hommes. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : L'Île surgie de la mer. Illustré par Yvon Le Gall.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Le Matin des dinosaures. Illustré par Yvon Le Gall pour les illustrations noir et blanc, par Angel Arias Crespo pour la couverture et les illustrations couleurs.
 Lieutenant X - série Larry J. Bash : Comment j'ai volé un Picasso. Illustré par Robert Bressy. Traduit de l'américain par Gil Hérel.
 Jack London - Croc-Blanc. Texte français de Paul Gruyer et Louis Postif. Illustré par Françoise Boudignon. Réédition remaniée (réimpression de la nouvelle couverture)
 Caroline Quine - série série Alice : Alice et le Dragon de feu. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série série Alice : Alice et les Chats persans. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série série Alice : Alice au camp des biches. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Hélène Commin.
 Bertrand Solet - Les Pionniers de l'Île-Franche. Illustré par Inconnu. .
  - Les Aventures de Tom Sawyer. Traduit par Pierre-François Caillé. Illustrateur inconnu. Réédition remaniée.
 Henri Vernes - série Bob Morane : La Vapeur du passé. Illustré par Claude Gohérel.
 Henri Vernes - série Bob Morane : Menace sous la mer. Illustré par Claude Gohérel.
 Henri Vernes - série Bob Morane : La Vallée infernale. Illustré par Claude Gohérel.
 Henri Vernes - série Bob Morane : L'Œil du samourai. Illustré par Claude Gohérel.
 Henri Vernes - série Bob Morane : Commando épouvante. Illustré par Claude Gohérel.
 Henri Vernes - série Bob Morane : Le Dragon des Fenstone. Illustré par Claude Gohérel.
 Henry Winterfeld - L'Affaire Caïus. Illustré par Paul Durand, traduit de l'allemand par Olivier Séchan.

: 1983 à 1987 (les dos hachurés) 

Un nouveau format cartonné est créé : les volumes sont plus étroits, le design change. Cette nouvelle série est dite "série hachurée" en raison des stries blanches en diagonale qui se trouvent sur le dos. Il n'a plus de numérotation.

1983 
  - série Michel : Les Étranges Vacances de Michel. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel fait du cinéma. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  - série Michel Thérais : Michel et le brocanteur. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel poursuit des ombres. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel aux Antilles. Illustré par Philippe Daure.
  - série Michel Thérais : Michel et les routiers. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  - série Michel Thérais : Michel maître à bord. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel à Rome. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et les Maléfices. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Super-maquette. Illustré par Philippe Daure. Avant-propos de Jean Jules-Verne.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel à la fontaine du Diable. Illustré par Philippe Daure.
  - série Les Six Compagnons : Les Compagnons de la Croix-Rousse. Illustré par Iconnu. Nlle édition.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au gouffre Marzal. Illustré par Robert Bressy. Nlle édition.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Âne vert. Illustré par Albert Chazelle.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le piano à queue. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les Agents secrets. Illustré par Albert Chazelle.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le château maudit. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons en croisière. Illustré par Maurice Paulin. Couverture de Nicolas Wintz.
 James Oliver Curwood - Bari, chien-loup. Illustré par Tibor Csernus, traduit par Léon Bocquet.
 Edward Bulwer-Lytton - Les Derniers Jours de Pompéi. Traduit par (Inconnu). Illustré par Angel Arias Crespo. Réédition remaniée.
  - Les Aventures de M. Pickwick. Illustré par Jean Reschofsky. Traduit par Paul Lorain. Nlle édition.
  - Olivier Twist. Illustré par ? . Traduit par ?. Nlle édition.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : La Grande Peur de l'an 2117. Illustré par Angel Arias-Crespo.
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Chasse au tigre en Corrèze. Illustré par Angel Arias-Crespo.
 Marc Flament - série Fils de la flibuste : Les Derniers flibustiers de la Tortue. Illustré par François Dermaut. .
 Marc Flament - série Il était une fois dans l'Ouest : Cheval-Tonnerre sur la piste de Santa-Fe. Illustré par Inconnu. .
 Jerome K. Jerome - Trois hommes dans un bateau. Illustré par Cristobal, traduit par Philippe Rouart. Réédition remaniée.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Satellite. Illustré par Maurice Paulin. Couverture de Robert Bressy.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le général kidnappé. Illustré par Robert Bressy.
 Jack London - Croc-Blanc. Traduit par Daniel Alibert-Kouraguine. Illustré par Yves Beaujard. Nlle édition.La  de couverture indique : texte intégral.
 Jack London - Bellew la fumée. Traduit par Inconnu. Illustré par Yves Beaujard. Nlle édition
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Fantôme. Illustré par Joseph Sheldon, traduit par Hélène Commin. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice au camp des biches. Traduit par Anne Joba. Illustré par Joseph Sheldon. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Statue qui parle. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba.
 Caroline Quine - série Alice : Alice en Écosse. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba. Couverture de Philippe Daure.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Médaillon d'or. Illustré par Jean-Louis Mercier et Jean Sidobre, traduit par Hélène Commin. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Contrebandiers. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Anne Joba.
  - La Mare au diable. Illustré par (Inconnu). Nlle édition.
  - La Petite Fadette. Illustré par Jean-Louis Henriot. Nlle édition.
 Walter Scott - Ivanhoé. Illustré par Françoise Boudignon, traduit par Armand Rio. Nlle édition.
  - L'Île au trésor. Illustré par Jean Reschofsky, traduit par (Inconnu). Nlle édition.
  - Les Aventures de Tom Sawyer. Traduit par Pierre-François Caillé. Illustrateur inconnu. Nlle édition.
 Jules Verne - L'Île mystérieuse. Illustré par Yves Beaujard. Nlle édition
  - Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Illustré par Carl De Parcevaux et Albert Brenet. Nlle édition.
 Henri Vernes - série Bob Morane : La Vallée infernale. Illustré par Claude Gohérel.
  - L'Affaire Caïus. Traduit par Olivier Séchan. Illustré par Paul Durand. Nlle édition

1984 
  - Les Quatre Filles du docteur March. Illustré par Agnès Molnar, traduit par Anne Joba. Nlle édition.
 John Barrow - Les Mutins du Bounty. Illustré par Michel Faure, traduction de Philippe Rouard.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel au val d'enfer. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel connaît la musique. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et les Casseurs. Illustré par Philippe Daure.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons à la tour Eiffel. Illustré par Maurice Paulin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Compagnons de la Croix-Rousse. Illustré par Albert Chazelle.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons devant les caméras. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Princesse noire. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Carré magique. Illustré par Robert Bressy, raconté par Olivier Séchan.
  : Le Dernier des Mohicans. Illustré par Yves Beaujard. Nlle édition.
 James Oliver Curwood - Bari, chien-loup. Illustré par Tibor Csernus. Traduit par Léon Bocquet. Nlle édition
  : Contes choisis. Illustré par Michèle Delagoutte-Forest. Nlle édition
 Franklin W. Dixon et Caroline Quine - Les Hardy Boys et Alice Roy : Alice et les Hardy Boys super détectives. Illustré par Yves Beaujard, traduit par France-Marie Watkins.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Celui qui revenait de loin. Couverture d'Angel Arias Crespo. Illustrations in-texte d'Yvon Le Gall. Réédition remaniée.
 Frances K. Judd - série Vicky : Vicky entre dans la danse. Illustré par Monique Gorde, traduit par Marie-Josée Lamorlette.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et le Sous-Marin jaune. Illustré par Robert Bressy.
 Jack London - Croc-Blanc. Illustré par Jean-Paul Colbus. Traducteur inconnu. Illustrateur inconnu. Nlle édition.
 Jack London - La Fièvre de l'or. Illustré par Jean-Paul Colbus. Traducteur inconnu. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice :Alice détective. Traduit par Hélène Commin. Illustré par Jean Sidobre. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice au camp des biches. Traduit par Anne Joba. Illustré par Jean Sidobre. Réédition remaniée.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Chandelier. Illustré par Jean Sidobre, traduit par Hélène Commin. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice à la réserve des oiseaux. Illustré par Jean-Louis Mercier, traduit par Anne Joba, couverture de Jean Sidobre.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et la Rivière souterraine. Illustré par Daniel Billon, traduit par Anne Joba, couverture de Jean Sidobre.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Vase de Chine. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba, couverture de Jean Sidobre.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Faux-monnayeurs. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba, couverture de Jean Sidobre.
 Caroline Quine - série Une enquête des sœurs Parker : Le Secret de la chambre close. Illustré par Philippe Daure, traduit par Suzanne Pairault.
  - L'Île au trésor. Illustré par Annie-Claude Martin, traduit par André Laurie. Réédition remaniée.
 Jules Verne - Voyage au centre de la Terre. Illustré par Pierre Dehay. Nlle édition
 Henri Vernes - série Bob Morane : L'Ombre jaune. Illustré par Coria.

1985 
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la Preuve par sept. Illustré par Philippe Daure.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la falaise mystérieuse. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  - série Michel Thérais : Michel fait mouche. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel poursuit des ombres. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  - série Michel Thérais : Michel et le brocanteur. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et Monsieur X. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  : La Case de l'oncle Tom. Illustré par Michel Faure. Traduction de Louis Énault. Réédition remaniée 
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Énigme de la télémagie. Illustré par Robert Bressy, raconté par Pierre Dautun.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la bouteille à la mer. Illustré par Robert Bressy.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le chasseur de scoops. Illustré par Robert Bressy, raconté par Pierre Dautun.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l’homme au gant. Illustré par Christian Vicini. Nlle édition.
  - David Copperfield. Illustré par Françoise Boudignon. Traduit par Paul Lorain. Nlle édition.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : La Fin des temps troublés. Illustré par Angel Arias-Crespo.
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Le Monstre aux deux têtes. Illustré par Angel Arias-Crespo.
 Walter Farley - série L'Étalon noir : Le Ranch de l'étalon noir. Illustré par J.-P. Ariel, traduit par Jean Muray.
  - Flamme, Cheval sauvage. Traduit par Jules Bréant. Illustré par J.-P. Ariel. Nlle édition.
  - série Flamme : Flamme et les pur-sang. Traduit par Jean Muray. Illustré par J.-P. Ariel. Nlle édition.
  - Le Capitaine Fracasse. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée.
 Rudyard Kipling - Capitaines courageux. Traduit par Louis Fabulet, Charles Fountaine-Walker. Illustré par Jean-Paul Colbus. Nlle édition.
 Laurencie - Justine : Justine au rendez-vous de Victor Hugo. Illustré par Marie-Marthe Collin.
 Jack London - Croc-Blanc. Traduit en français par Daniel Alibert-Kouraguine . Illustré par Yves Beaujard. Réédition remaniée.
 Suzanne Pairault - série Jeunes Filles en blanc : La Grande Épreuve de Florence. Illustré par Philippe Daure.
 Caroline Quine - série Alice : Alice chez les Incas. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Anne Joba, couverture de Philippe Daure.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Diamants. Illustré par Philippe Daure, traduit par Anne Joba. Nlle édition
 Caroline Quine - série Alice : Alice écuyère. Illustré par Albert Chazelle, Philippe Daure (couverture). Traduit par Hélène Commin. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et le Fantôme. Couverture de Philippe Daure, illustrations intérieures de Jean-Louis Mercier. Traduit par Hélène Commin. Réédition remaniée.
  - Quo vadis ?. Illustré par Angel Arias Crespo, traduit du polonais par B. Kozakiewicz et J-L de Janasz. Nlle édition
 Mark Twain - Les Aventures de Tom Sawyer. Illustré par Christian Vicini, traduction nouvelle de P.-F Caillé et Y. Dubois-Mauvais. Réédition remaniée.
 Jules Verne - De la Terre à la Lune. Illustré par Jean Sidobre. Nlle édition

1986 
 Cécile Aubry - Belle et Sébastien : Séverine : la rencontre. Illustré par Inconnu.
 Georges Bayard - série Cécile : Cécile et la Tapisserie volée. Illustré par Annie-Claude Martin.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Radio libre. Illustré par Robert Bressy, raconté par Pierre Dautun.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons à l'Étang de Berre. Illustré par Robert Bressy. Une nouvelle aventure racontée par Olivier Séchan.
 Philippe Ébly - série Les Évadés du temps : Objectif : Nulle part. Illustré par Víctor de la Fuente.
 Suzanne Pairault - série Jeunes Filles en blanc : Mission vers l'inconnu. Illustré par Philippe Daure.
 Lewis Wallace - Ben-Hur. Traduit par Jean Muray. Illustré par Patrice Pellerin.
 Jules Verne - Cinq semaines en ballon. Illustré par Cristobal. Nlle édition

1987 
 Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel fait du vol à voile. Illustré par Philippe Daure.
 André Dhôtel - Le Pays où l'on n'arrive jamais. Illustré par Jean Reschofsky. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice au Canada. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Hélène Commin, couverture de Jean Sidobre.
 Henry Winterfeld - L'Affaire Caïus. Illustré par Paul Durand, traduction d'Olivier Séchan.

: 1988 à 1998 (le format de poche) 
À partir de 1988, Hachette adopte le format de poche souple. Une nouvelle numérotation apparaît.

1988 
  : Alain-Fournier - Le Grand Meaulnes. Illustrations de Sylvain Nuccio. Nlle édition.
  :  - série Michel Thérais : Michel et les routiers. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  : Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel poursuit des ombres. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six compagnons et la pile atomique. Illustré par Christian Vicini. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons - Les Six Compagnons et l'Homme des neiges. Illustré par Christian Vicini. Nlle édition.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au tournoi de la chanson. Illustré par Robert Bressy, raconté par Pierre Dautun.
  : Edward Bulwer-Lytton - Les Derniers Jours de Pompéi. Traduit par (Inconnu). Illustré par Angel Arias Crespo. Nlle édition.
  : James Oliver Curwood - Bari, chien-loup. Traduit par Léon Bocquet. Illustré par Jean-Louis Henriot. Nlle édition.
  :  - Le Grizzly. Traduit par Jean d'Agraives et Gil Hérel. Illustré par Víctor de la Fuente. Nlle édition.
  :  - Robinson Crusoé. Illustré par Yves Beaujard. Traduit par Jacques Brécard. Nlle édition.
  - David Copperfield. Illustré par Françoise Boudignon. Traduit par Paul Lorain. Nlle édition.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : 2159, la fin des temps troublés. Illustré par Richard Martens.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Les Parias de l'an 2187. Illustré par Víctor de la Fuente.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : L'Ordinateur qui semait le désordre. Illustré par Richard Martens.
  :  - série Flamme : Flamme, Cheval sauvage. Traduit par Jules Bréant. Illustré par Michel Faure. Nlle édition.
  :  - série Flamme : Flamme et les pur-sang. Traduit par Jean Muray. Illustré par J.-P. Ariel. Nlle édition.
  :  - Le Capitaine Fracasse. Illustré par Jean-Paul Colbus. Réédition remaniée.
  : Caroline Quine - série Alice : Alice et les Trois Clefs. Illustré par Philippe Daure, traduit par Hélène Commin. Nlle édition.
  :  - série Alice : Alice et le Carnet vert. Illustré par Philippe Daure, traduit par Anne Joba. Nlle édition.
  :  - série Alice : Alice et le Flibustier. Traduit par Anne Joba. Illustré par Jean Sidobre. Nlle édition.
  - Quo vadis ?. Illustré par Angel Arias Crespo. Traduit par B. Kozakiewicz et J-L de Janasz. Réédition remaniée.
  : Robert Louis Stevenson -  Jekyll et M. Hyde. Illustré par Inconnu, traduit par Jean Muray et Jean-Claude Lullien. Nlle édition.
  :  - Les Aventures de Tom Sawyer. Traduit par Pierre-François Caillé. Illustrateur inconnu. Nlle édition.
  : Jules Verne - Cinq semaines en ballon. Illustré par Cristobal. Nlle édition.
  :  - L'Affaire Caïus. Traduit par Olivier Séchan. Illustré par Paul Durand. Nlle édition

1989 
  : Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et la falaise mystérieuse. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons : Les Compagnons de la Croix-Rousse. Illustré par Robert Bressy. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le château maudit. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
  : Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le Carré magique. Illustré par Robert Bressy, raconté par Olivier Séchan. Nlle édition
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Perruque rouge. Illustré par Robert Bressy. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au gouffre Marzal. Illustré par Robert Bressy. Nlle édition
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l’homme au gant. Illustré par Christian Vicini. Nlle édition
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le piano à queue. Illustré par Robert Bressy. Nlle édition.
  : 'Caroline Quine - série Alice : Alice et les Diamants. Illustré par Philippe Daure, traduit par Anne Joba. Nlle édition

 1990 
  : Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel et Monsieur X. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  :  - série Michel Thérais : Michel fait mouche. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  : Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel à Rome. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  - La Case de l'oncle Tom. Illustré par Anne Victoire. Traduit par Louis Énault. Réédition remaniée.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et la Bouteille à la mer. Illustré par Robert Bressy.
  - Typhon. Illustré par Romain Slocombe. Traduit par Jean-François Ménard. Réédition remaniée.
  : Caroline Quine - série Alice : Alice écuyère. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Hélène Commin. Couverture de Philippe Daure. Nlle édition.
 Jules Verne - De la Terre à la Lune. Illustré par Luc Weissmuller. Réédition remaniée.

 1991 
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Émetteur pirate. Illustré par Robert Bressy.
  : Derek Denton - série Les Aventures de Harry : La Boutique maléfique. Traduit par Jean Esch. Illustré par Thierry Christmann. .
  : Derek Denton - série Les Aventures de Harry : Un jeu très dangereux. Traduit par Jean Esch. Illustré par Thierry Christmann. .
  : Derek Denton - série Les Aventures de Harry : Le Village sous les dunes. Traduit par Jean Esch. Illustré par Thierry Christmann. .
  : Alberto Manzi - Le Village des fous. Traduit par Anne Bernard. Illustré par Joëlle Jolivet. Réédition remaniée.

 1992 
  :  - série Michel Thérais : Michel mène l'enquête. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition
  :  - série Les Aventures d'Arsène Lupin - L'Aiguille creuse. Illustrations de Matthieu Blanchin. Nlle édition.
  : Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Illustré par Matthieu Blanchin. .
 Jack London - L'Appel sauvage. Illustré par Miles Hyman. Traduit par Jean Muray. Réédition remaniée.
  :  - série Alice : Alice et le Flibustier. Traduit par Anne Joba. Illustré par Philippe Daure, Jean Sidobre. Réédition remaniée.
  - Ivanhoé. Illustré par Robert Diet, texte français d'Armand Rio. Réédition remaniée.

 1993 
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Celui qui revenait de loin. Illustré par Erik Juszezak. Réédition remaniée (texte révisé).
  : Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : 813 : la double vie d'Arsène Lupin. Illustré par Matthieu Blanchin. .
  : Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : La Barre-y-va. Illustré par Matthieu Blanchin. Nlle édition.
  : Maurice Leblanc - série Les Aventures d'Arsène Lupin : Le Bouchon de cristal. Illustré par Matthieu Blanchin. Nlle édition.
  : Maurice Leblanc - série Les Aventures d'Arsène Lupin : Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Illustré par Matthieu Blanchin. Nlle édition.
 William McCay - série Indiana Jones Jr : Indiana Jones Jr et les Chevaliers fantômes. Illustré par Erik Juszezak. Traduit par Valentin Dechemin.

 1994 
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l’homme au gant. Illustré par Robert Bressy. Réédition remaniée.
 Agatha Christie - Dix petits nègres. Illustré par (Inconnu), traduit par Gérard de Chergé. Nlle édition.
 James Oliver Curwood - Bari, chien-loup. Texte français de Léon Bocquet. Illustré par Philippe Jozelon. Réédition remaniée.
  - Oliver Twist. Illustré par Jean-Claude Götting. Traduit de l'anglais par Jean Muray. Réédition remaniée.
  : James Oliver Curwood - Bari, chien-loup. Traduit par Léon Bocquet. Illustré par Philippe Jozelon. Réédition remaniée.
  - Le Loup blanc. Illustré par Christophe Rouil. Édition remaniée.
  : Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : Les Confidences d'Arsène Lupin. Illustré par Matthieu Blanchin. Nlle édition.
  : Maurice Leblanc - série Arsène Lupin : 813 : Les Trois Crimes d'Arsène Lupin. Illustré par Matthieu Blanchin. .
 Jules Verne - Cinq semaines en ballon. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée.
  et  :  - Michel Strogoff. Illustré par René Georges-Gautier. Nlle édition.
  : Jules Verne - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré par Luc Weissmuller. Réédition remaniée.

 1995 
  : Georges Bayard - série Michel Thérais : Michel au val d'enfer. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
  : Mary Mapes Dodge - Les Patins d'argent. Texte français de Pierre-Jules Hetzel. Illustré par Jean-Paul Colbus. Nlle édition.
  :  - série Alice : Alice et le Pickpocket. Traduit par Hélène Commin, Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.

 1996 
  :  - série Michel - Michel au refuge interdit. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Philippe Ébly - série Les Conquérants de l'impossible : Mission sans retour. Illustré par Erik Juszezak.
  : Sid Fleischman - Jack, chercheur d'or. Illustré par Dominique Boll, traduit par Olivier Séchan. Nlle édition.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot donne l'assaut. Illustré par Pierre-Olivier Vincent.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et l'Île déserte. Illustré par Pierre-Olivier Vincent.

 1997 
  - série Michel : Michel et la Soucoupe flottante. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition.
 Lieutenant X - série Langelot : Langelot et les Espions.
 Richard Beugné - série Indiana Jones Jr : Indiana Jones Jr et l'ampoule radioactive. Illustré par Erik Juszezak. 190 p. (Bibliothèque verte ; 596). Richard Beugné - série Indiana Jones Jr : Indiana Jones Jr et la météorite sacrée. Illustré par Erik Juszezak. 189 p. (Bibliothèque verte ; 598). 
  
  - série Les Six Compagnons : Les Six compagnons et la pile atomique. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée.
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Homme des neiges. Illustré par Inconnu. Réédition remaniée.
  - série Alice : Alice et le Carnet vert. Illustré par Philippe Daure, traduit par Anne Joba. Réédition remaniée.
 Richard Beugné - série Indiana Jones Jr : Indiana Jones Jr et l'enfant lama. Illustré par Erik Juszezak. 158 p. (Bibliothèque verte ; 600) 

  : 2000 à présent (format hybride en relief) 

Un format hybride est créé : mi-souple, mi-cartonné. L'aspect et la taille des volumes changent également.

 2000 
  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l’homme au gant. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le château maudit. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons au gouffre Marzal. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
 Paul-Jacques Bonzon - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et les Agents secrets. Illustré par André Taymans.
  :Jack Dillon - série Alerte ! : Alerte ! L'ouragan. Illustré par Inconnu, traduit par Frédérique Revuz. .
  : Jack Dillon - série Alerte ! : Alerte ! Le tremblement de terre. Illustré par Thierry Ségur, traduit par Frédérique Revuz. .
  : Jack Dillon - série Alerte ! : Alerte ! Le feu de forêt. Illustré par Inconnu, traduit par Frédérique Revuz. .
  : Jack Dillon - série Alerte ! : Alerte ! Tempête en mer. Illustré par Inconnu, traduit par Frédérique Revuz. .
  : Jack Dillon - série Alerte ! : Alerte ! L'éruption volcanique. Illustré par Inconnu, traduit par Frédérique Revuz. .
  : Jack Dillon - série Alerte ! : Alerte ! L'avalanche. Illustré par Inconnu, traduit par Frédérique Revuz. .
  :  - série Flamme : Flamme, Cheval sauvage. Traduit par Jules Bréant. Illustré par Michel Faure. Nlle édition.
  :  - série Flamme : Flamme et les pur-sang. Traduit par Jean Muray. Illustré par Michel Faure. Nlle édition.
  : Caroline Quine - série Alice : Alice et les Diamants. Illustré par Philippe Daure, traduit par Anne Joba. Nlle édition.

 2001 
  : Brigitte Peskine - série Lucas et compagnie : Merci papa, merci maman.
  : Brigitte Peskine - série Lucas et compagnie : La grande brasse.
  : Brigitte Peskine - série Lucas et compagnie : Pour un oui, pour un non
  : Caroline Quine - série Alice : Alice et le Flibustier. Traduit par Anne Joba. Illustré par Philippe Daure. Nlle édition

 2002 
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et le piano à queue. Illustré par Inconnu. Nlle édition.
  : Brigitte Peskine - série Lucas et compagnie : Comme un poisson hors de l'eau
  : Brigitte Peskine - série Lucas et compagnie : La vérité vraie

 2003 
  :  - série Les Six Compagnons : Les Six Compagnons et l'Homme des neiges. Illustré par inconnu. Nlle édition.
  : Brigitte Peskine - série Lucas et compagnie : Pile ou face ?
  : Caroline Quine - série Alice : Alice écuyère. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Hélène Commin. Couverture de Philippe Daure. Nlle édition.

 2005 
  :  - série Les Six Compagnons : Les Compagnons de la Croix-Rousse. Illustré par Robert Bressy. Nlle édition.

 2006 
  : Caroline Quine - série Alice : Alice et le Chandelier. Illustré par Marguerite Sauvage, traduit par Hélène Commin. Nlle édition.
 Caroline Quine - série Alice : Alice et les Diamants. Illustré par Philippe Daure, traduit par Anne Joba. Réédition remaniée.

 2007 
  - série Alice : Alice et le Carnet vert. Illustré par Marguerite Sauvage, traduit par Anne Joba. Nlle édition.
  : Caroline Quine - série Alice : Alice écuyère. Illustré par Albert Chazelle, traduit par Hélène Commin. Couverture de Marguerite Sauvage. Réédition remaniée.
  : Caroline Quine - série Alice : Alice et le Médaillon d'or. Illustré par Marguerite Sauvage, traduit par Hélène Commin. Nlle édition.

 Volumes doubles 
 I -  - 4 romans en 1 volume : Un billet de loterie ; La Chasse au météore ; Le Château des Carpathes ; L'Étoile du sud. Illustré par François Batet

 II -  - En famille. Illustré par Albert Chazelle (1963), 500 p.

 III -  - 20000 lieues sous les mers.

 V -  - Le Vicomte de Bragelonne. Illustré par François Batet (1963), 512 p.
VI:-  - 4 romans en 1 volume :César Cascabel ;Bourses de voyage ;Face au drapeau;Le Docteur Ox.illustré par François Batet.(1964)

 X -  - Les Misérables. Illustré par Jacques Pecnard.

 XI - Paul Féval - Le Bossu. Illustré par Philippe Ledoux. Édition abrégée pour la jeunesse (1965)
XII:- ''' - Les Enfants du capitaine Grant .illustré par jacques Pecnard(1966)

Source 
 Bibliothèque nationale de France
  Site Internet présentant les illustrations de couverture des romans de la Bibliothèque Verte
 VOYER (Bertrand) Étude sur les jaquettes de la Bibliothèque verte de 1933 à 1950

Notes et références 

Bibliotheque verte
Collection de littérature d'enfance et de jeunesse